Steinþórsson ist der Vatername folgender Personen: 

 Ormr Steinþórsson, isländischer Skalde
 Steingrímur Steinþórsson (1893–1966), isländischer Politiker und Premierminister